Název 2. liga v letech 2001/02 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2001/02
 2. národní hokejová liga 2001/2002